Salerano puede referirse a:

 Salerano sul Lambro, localidad y comuna italiana de la provincia de Lodi, región de Lombardía.
 Salerano Canavese, localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte.